Flers ou De Flers est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Famille de La Motte-Ango de Flers, famille subsistante de la noblesse française originaire de Normandie ;
 Alfred de Flers (1817-1883), homme politique français, sénateur de l'Orne ;
 François de Flers (1902-1986), banquier français ;
 Hyacinthe de Flers (1803-1866), journaliste et auteur dramatique ;
 Louis Charles de Flers (1754-1794), général français de la Révolution ;
 Robert de Flers (1872-1927), auteur dramatique français ;

 Camille Flers (1802-1868), peintre français ;

Pseudonyme 

 P.-L. Flers (1865-1932), auteur dramatique français.

Toponyme 

 Flers, commune française de l’Orne
 Flers, commune française du Pas-de-Calais
 Flers, commune française de la Somme
 Flers-en-Escrebieux, commune française du Nord
 Flers-sur-Noye, commune française de la Somme
 Flers-lez-Lille, ancienne commune française du Nord, appelée Flers avant 1936 et fusionnée en 1970 dans l’actuelle commune de Villeneuve-d'Ascq où Flers Bourg et Flers-Breucq sont encore le nom de deux quartiers.

Odonyme 
 Rue Robert-de-Flers, rue du  de Paris.

Architecture 
 Château de Flers, château français de la commune de Villeneuve-d'Ascq dans le département du Nord
 Château de Flers, château français de la commune de Flers, dans le département de l'Orne.

Histoire 
 Bataille de Flers-Courcelette, bataille en 1916, lors de la bataille de la Somme pendant la première guerre mondiale, sur les communes de Flers et Courcelette.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Patronyme français